Oscillococcinum, une préparation homéopathique des Laboiratoire Boiron
Oscilloscope, un instrument de mesure